Bernard Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bernard Lake (Idaho), im Valley County
 Bernard Lake (Missouri), im St. Charles County